Ростон има више значења:
 Ростон (Арканзас)
 Ростон (Оклахома)